Визельбург () — город  в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Шайбс.  . Официальный код  —  32016.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Гюнтер Лайхтфрид (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 СДПА занимает 16 мест.
 АНП занимает 7 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии